zaf – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Ayoquesco
 ZAF – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Sudafrica